Реме́сленники:

 Ремесленники — люди, занимающиеся ремеслом.
 Ремесленники — сословие в Российской империи
 См. также
 «» — комическая опера Фроманталя Галеви по либретто Анри де Сен-Жоржа (Опера-Комик, 1827).